Casa de Italia puede referirse a:
Casa de Italia, inmueble en Caracas, Venezuela;
Casa de Italia, inmueble en Viña del Mar, Chile;
Casa D'Italia Fútbol Club, de Maracaibo, Venezuela.